«Сазерак» () — классический алкогольный коктейль на основе коньяка или виски, который смешивается методом билд (), то есть ингредиенты перемешиваются непосредственно в бокале без применения шейкера. Коктейль Сазерак родом из Нового Орлеана (Луизиана, США) и назван в честь ныне исчезнувшего бренда коньяка Сазерак де Форж э Фис (Sazerac de Forge et Fils), который являлся основным исходным ингредиентом. Классифицируется как десертный (дижестив). Входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA), категория «Незабываемые» (). Рецепт «Сазерака» известен каждому бармену, а сам напиток является эталоном барменской культуры и его подают в заведениях, уважающих барную культуру. Однако из-за анисового привкуса, напоминающего лекарство, нравится он не всем. Этот коктейль традиционно смешивают из коньяка, абсента, биттера Peychaud’s и сахара, однако иногда коньяк заменяют виски (бурбон или ржаной виски). По некоторым данным, это самый старый из известных американских алкогольных коктейлей.

История 
История возникновения коктейля «Сазерак» обязана аптекарю французского происхождения Антуану Амедею Пэшо. Обосновавшись с 1793 года в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) он в 1838 году выпустил в продажу биттер Пэшодс (). Вскоре у местных жителей стало традицией добавлять несколько капель биттера Пэшодс в коньяк. В 1859 году луизианские импортёры ныне исчезнувшей марки коньяка Сазерак де Форж э Фис (Sazerac de Forge et Fils) открыли в Новом Орлеане кафе «Дом Сазерак» (), где среди прочего подавали коктейль на основе коньяка и небольшого количества биттера Пэшодс. Заведение неоднократно переходило из рук в руки, пока в 1870 году его владельцем не стал Томас Хэнди. К этому времени первоначальный рецепт коктейля претерпел изменения: в состав был добавлен абсент, а французский коньяк исчез в связи с гибелью виноградников от филлоксеры в Европе, опустошившей виноградники Франции и был заменён на местный продукт — ржаной виски. Незадолго до своей смерти (в 1889 году), Хэнди записал рецепт коктейля, который впервые был опубликован в книге William T. «Cocktail Bill» (1908) — В мире напитков и способов их смешивания (). Примечательно, что опубликованный рецепт Хэнди рекомендует в качестве биттера не Peychaud’s, а Selner Bitters. После того, как в 1912 году в США был официально введен запрет на употребление абсента, его стали заменять различными ликёрами со вкусом аниса, в том числе и местного производства Herbsaint, который впервые появился в 1934 году.

Рецепт и ингредиенты

Состав 
 50 мл коньяка
 10 мл абсента
 2 капли биттера Пишо ()
 1 кусок сахара
 пищевой лёд

Данный алкогольный коктейль относят к категории десертных, смешивают методом стир & стрейн, подают в бокале олд фешен, а в качестве гарнира выступает цедра лимона.

Стакан ополаскивают абсентом и добавляют лёд фраппе. В смесительном стакане тщательно перемешивают оставшиеся охлаждённые компоненты. Затем из олд фешена сливают оставшийся абсент и воду, после чего в него отфильтровывают охлаждённый коктейль и украшают цедрой лимона.

Примечание: оригинальный рецепт изменился после гражданской войны в Америке. В связи с потерей большого количества урожая винограда, раздобыть коньяк стало проблематично, поэтому его заменили ржаным виски.

Примечания

Ссылки 

 The Original Sazerac Cocktail
 The Sazerac Company
 Сайт Международной ассоциации барменов 
 Коктейль Sazerac на сайте IBA
 Коктейль Sazerac на сайте Барменской ассоциации России

Коктейли с бренди или коньяком
Коктейли-дижестивы